Лучший европейский фильм или фильм года (Best Film) по версии Европейской киноакадемии — главная награда European Film Awards, которая вручается ежегодно, начиная с момента учреждения премии в 1988 году.

Список лауреатов 

Список номинантов (в процессе пополнения).

Примечания

Ссылки 
 Номинанты и лауреаты на сайте Европейской киноакадемии 

European Film Awards